Mucke peut désigner :
 Stefan Mücke, pilote automobile allemand
 Mücke Motorsport, son écurie automobile
 Manuela Mucke, kayakiste allemande
 Maria Mucke (1919-2018), chanteuse et actrice allemande
 Mücke, municipalité allemande

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme